HSB est un sigle qui peut désigner :
 Hospitaliers-Sauveteurs Bretons, une association française d'aide aux personnes ;
 Hue Saturation Brightness (en français, Teinte Saturation Valeur) ;
 Harzer Schmalspurbahnen, une entreprise ferroviaire allemande ;
 Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, une association suédoise de logements sociaux.

hsb est un code qui peut désigner :
 haut-sorabe, une langue parlée en Allemagne, dans la province historique de Lusace, aujourd'hui en Saxe, selon les codes de langues ISO 639-2, ISO 639-3 et IETF.

Code